Imię i nazwisko John Hawkes noszą osoby:
 John Hawkes (1925−1998), amerykański pisarz postmodernistyczny
 John Hawkes (ur. 1959), amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 John Hawkes (1899−1990), australijski tenisista